Желанный — название населённых пунктов в России:

 Желанный — посёлок в Мелеузовском районе Башкортостана, в 1994 г. включен в состав г. Салавата.
 Желанный — посёлок в Стародубском районе Брянской области.
 Желанный — посёлок в Гавриловском районе Тамбовской области, упразднён в 2003 г.